Кућна мува или домаћа мува (-{Musca domestica}-) је космополитска врста мува из фамилије правих мува -{Muscidae}-. Оне су сиво-црне боје са четири уздужне пруге на леђној страни грудног региона, са благо длакавим телима и једним паром мембранских крила. Имају црвене очи, мало испупчене код нешто већих женки. Кућна мува припада бројно најзаступљенијим инсектима, при чему је њена бројност највећа за време топлих, летњих месеци. Верује се да се први пута појавила у кенозојској ери, могуће на Блиском истоку, а вероватно је распрострањена широм света, као човеков коменсал. То је најчешћа врста мува која се налази у насељеним местима.

Женка се обично пари само једном и спрему чува за каснију употребу. Одлаже серије од око 100 јаја на распадајуће органске материје, попут отпада из хране, трулежи или измета. Јаја се убрзо излегу као беле ларве без ногу, познате и под називом маготи. Након 2 до 5 дана развоја, оне се преобразе у црвенкасто-смеђе лутке, дуге око 8 -{mm}-. Одрасле мухе обично живе 2 до 4 недеље, али могу презимити. Одрасле јединке се хране разним текућим или полутечним супстанцама, као и чврстим материјама које су омекшане њиховим пљувачком. Ове муве могу, на тијелима и фекалијама, да преносе патогене, контаминирају храну и допринесу преношењу болести преносиве храном, док, по бројности, могу бити физички неугодне. Из тих разлога сматрају се штеточинама. Кућна мува се заједно са пацовима и бубашвабама убраја у врсте од највећег значаја за здравље људи и ширења епидемија. Преноси изазиваче: трбушног тифуса, паратифуса, туберкулозе, лепре и трахома.

Кућне муве су кориштене у лабораторији у истраживању старења и механизама одређивање пола. Муве се у литератури појављују од древног грчког мита и ове басне  „Несретни инсект” па надаље.

Опис

Одрасле кућне муве обично су дуге 6 до 7 -{mm}-, с распоном крила од 13 до 15 -{mm}-. Женке имају већа крила од мужјака, док мужјаци имају релативно дуже ноге. Женке више варирају у величини, а постоји и географска варијација с већим јединкама на вечим географским ширинама. Глава је снажно конвексна спреда, а равна је и благо конусна. Пар великих сложених очију, код мужјака, готово се дотичу, али је код женки међочни простор много шири. Имају три једноставна ока (оцеле) и пар кратких антена. Муве обрађују визуелне информације око седам пута брже од људи што им омогућује препознавање и избегавање покушаја улова или гњечења, с обзиром на то да ефективно виде успорене кретње човјека с вишом брзином фузије треперења.

Делови усног апарата посебно су прилагођени за течну храну; мандибула и максиле су смањене и нису функционалне, а остали удови формирају увлачиви, флексибилни пробосцис са повећаним, меснатим врхом, лабелумом. Ово је спужваста структура коју карактеришу многи жљебови, звани псеудотрахеје, који усисавају течност капиларним деловањем. Такође се користи за дистрибуцију пљувачке ради омекшавања чврсте хране или сакупљања растреситих честица. Кућне муве имају хеморецепторске органе укуса на ножним тарзусима, тако да могу препознати храну попут шећера, ходајући по њему. Муве су често виђене како чисте ноге трљајући их заједно, омогућавајући хеморецепторима да поново кушају по чему ходају. На крају сваке ноге је пар канџи, а испод њих су два лепљива јастучића, пулвиле, који омогућују муви да се пење по глатким зидовима и таваницама по моделу Ван дер Валсова силе. Канџе помажу муви да одстрани стопало за следећи корак. Оне ходају уобичајеним ходом по водоравним и вертикалним површинама с три ноге у додиру са површином и три у покрету. На обрнутим површинама мењају покрет да би се са четири ноге држале на површини. Муве слећу на таваницу летећи равно према њој; непосредно пре слетања, направе пола вијка и усмере свих шест ногу према површини, смањујући шок предњим ногама и залепе се тренутак касније с остале четири.

Торакс је сивих нијанси, понекад чак и црне боје, с четири тамне уздужне траке равномерне ширине на дорзалној површини. Цело тијело прекривено је кратким длачицама. Попут осталих двокрилаца, кућне муве имају само један пар крила, јер се некадашњи стражњи пар своди се на мале халтере или њихалице које помажу одржавању стабилности при лету. Крила су прозирна са жућкастим нијансама у основи. Карактеристично је да медијална вена (дуга М1 + 2 или четврта дуга вена) има оштрицу према горе. Свако крило има режањ на стражњој страни, калиптер, који покрива халтере. Задак је сив или жућкаст, с тамном пругом и неправилним тамним мрљама са стране. Садржи 10 сегмената који носе спирале за дисање. Код мужјака девети сегмент има пар копчи за копулацију, а десети носе аналне структуре код оба пола. 

Разне врсте широм света изгледају попут кућних мува, као што су мал кућна мува, -{Fannia canicularis}-, стабилна мува, -{Stomoxys calcitrans}- и остали припадници рода -{Musca}-. Системтска идентификација врста може захтевати употребу таксономских кључева специфичних за регију и може захтевати разликовање мушких репродуктивних делова за потврду.

Животни циклус

Свака женка може током живота снети до 500 јаја у неколико серија од око 75 до 150. Јаја су бела и отприлике дуга 1,2 -{mm}-, а мува их полаже погодном месту, обично на мртвим и распадајућим органским материјама, попут отпадака хране, трупала или фекалија. У року од једног дана из јаја се излегу ларве (маготи); они живе и хране се тамо где су јаја положена. Бледо су белкасти, дуги 3 -{mm}-, tanji na kraju usta i bez nogu. Razvoj larve traje od dve недеље, u optimalnim uslovima, do 30 dana ili više u hladnijim područjima. Larve izbegavaju svetlo; interijeri gomila životinjskog stajskog gnojiva su mesta bogata hranjivim материјама i idealnim uсловима rajvoja, gde je toplo, vlažno i tamno.

На крају свог трећег инстара, ларве пужу до сувог и хладног места и претварају се у лутке. Кућиште лутке је цилиндрично са заобљеним крајевима, дугачким око 1,2 -{mm}-, формирано је од последње свучене коже ларве. У почетку је жућкасто, али потамни преко црвено-смеђе до готово црне боје. Развој лутке траје два до шест дана на 35 °C, али може потрајати 20 дана или више на 14 °C.

Кад је метаморфоза готова, одрасла мува израња из лутке. Да би то постигла, помоћу птилинума, трајне врећице на глави, отвара крај омотача. Одрасла кућна мува живи од две недеље до месец дана, у дивљини, или дуже у бенигним лабораторијским условима. По изласку из лутке, престаје да расте; мала мува није нужно млада мува, већ је резултат недовољне количине хране током ларвене фазе. Мужјаци кућне муве су полно зрели након 16 сати, а женке након 24. Женке производе феромон, (-{Z}-)-9-трикозен (мускуларин). Овај кутикулски угљоводоник се не ослобађа у ваздух и мужјаци га осећају само у контакту са женкама; ima  upotrebu u suzbijanju štetočina, za mamanje mužjaka da ulete u zamke. Мужјак иницира парење тако да налети на женку, у ваздуху или на тлу, познато као „удар”. Прилази јој на торакс, а ако је премчива, следи период удварања у којем женка вибрира крилима, а мужјак главом по глави. Мужјак се затим преврће на трбуху, а женка подмеће овипоситор у његов генитални отвор; копулација, уз пренос сперме, траје неколико минута. Женке се обично паре само једном, а затим одбијају даљње напредовање мужјака, док се мужјаци удварају више пута. Испарљива семиохемијска супстанца коју женке таложе на својим јајима привлачи друге гравидне женке и доводи до полагања јаја у групама.

Razvoj larve zavisi oд toplоте i dovoljnе vlage; što je виша temperatura, brže rastu. Генерално, sveže svinjsko i pileće stajsko đubre, predstavljaju najbolje услове za larve u razvoju, smanjujući period  larve i povećavajući veličinu lutki. Goveđе, kozjе i konjskо stajskо ђубриво daju manje, sitnije larve, dok im potpuno komponirano svinjsko stajsko gnojivo, sa sadržajem vode ispod 40%, uopće ne pogoduje. Тежина ларви, у различитим условима, може варирати од око 8,0 до 20 -{mg}-. У оптималним условима, животни циклус се може завршити за седам до 10 дана, али у неповољним околностима може потрајати и до два месеца. У умереним регијама може се појавити 12 генерација годишње, а у тропима и суптропима више од 20.

Еволуција и таксономија 
Иако је ред мува (-{Diptera}-) много старији, верује се да су праве кућне муве развиле почетком кенозојске ере. Натпородица кућних мува, -{Muscoidea}-, најсличнија је мувама -{Oestroidea}- (муве, месне муве и сродници), а удаљенија је од -{Hippoboscoidea}- (мушице, муве шишмиша и сродници). Сматра се да потичу из јужног палеарктичког подручја, посебно са Блиског истока. Због блиске коменсалске везе с људима, вероватно су, у комиграцијама с људима, распрострањене шитом света.

Кућна мува је први пут описана као -{Musca domestica}- 1758. године, засновано на уобичајеним европским примерима шведског ботаничара и зоолога Карла Линеа у „Системима природе” и даље се класификује под тим именом. Детаљнији опис дао је (1776) дански ентомолог Јохан Христијан Фабрицијус у свом делу -{Genera Insectorum}-.

Референце

Спољашње везе 

 -{The house-fly, Musca domestica Linn. : its structure, habits, development, relation to disease and control  by C. Gordon Hewitt (1914)}-
 -{How to control house and stable flies without using pesticides. Agriculture Information Bulletin Number 673}-
 -{House fly on the UF/IFAS Featured Creatures Web site}-
 -{The House Fly and How to Suppress It, by L. O. Howard and F. C. Bishopp. U.S. Department of Agriculture Bulletin No. 1408, 1928, from Project Gutenberg.}-

Праве мушице